Maskin bezeichnet:

 Maskin (Ort), historische Ortschaft im Irak, Schauplatz der Schlacht von Maskin im Jahr 691
 Eric S. Maskin, US-amerikanischer Mathematiker und Nobelpreisträger